Јорквил има више значења:
 Јорквил (Илиноис)
 Јорквил (Њујорк)
 Јорквил (Охајо)
 Јорквил (Тенеси)